Polsko-Grecka Izba Gospodarcza (gr. Ελληνο-Πολωνικό Εμπορικό Επιμελητήριο), bilateralna izba gospodarcza mająca za zadanie rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy obydwoma krajami.

Historia 
W okresie międzywojennym od 1920 działała Polsko-Grecka Izba Handlowa (Πολωνικά-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου), z siedzibą w Warszawie przy Foksal/Pierackiego 14 (1927-1938). Skupiała 35 członków.

Propolski samorząd gospodarczy w Grecji 
W okresie międzywojennym funkcjonowała Grecko-Polska Izba Handlowa (Ελληνικά-Πολωνικά Εμπορικό Επιμελητήριο, Chambre du Commerce Greco-Polonaise), w latach 1927-1930 z siedzibą przy Stadion 9, w 1934 w Banque Populaire, w 1936 przy rue Solonou 52a.

Zobacz też 
 Ambasada Grecji w Polsce

Bibliografia 
 Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych Sp. z o.o., Warszawa
 książki adresowo-telefoniczne

Izby gospodarcze
Gospodarka Grecji
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-greckie